Cup of China 2010 — международный турнир по фигурному катанию, третий этап Гран-при сезона 2010/2011. Прошёл с 5 по 7 ноября 2010 года на льду «Столичного дворца спорта» (Пекин). Фигуристы выявили победителей в четырёх дисциплинах: мужском и женском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду.

Расписание

Результаты

Мужчины

Женщины

Парное катание

Танцы на льду 
Золотой вальс был предписан в качестве обязательного сегмента (паттерна) короткого танца.

Примечания

Ссылки 

 
 Протокол соревнований на официальном сайте Международного союза конькобежцев.
 cupofchina2010.sports.cn — официальный сайт турнира.

2010 год в фигурном катании
Международные спортивные соревнования в Пекине
Фигурное катание в сезоне 2010/2011
Спорт в Китае в 2010 году